Rede Comunicadora Iguassu, conhecida pela sigla RCI, é uma emissora de rádio brasileira. Opera na frequência 1320 MHz em AM. É uma das emissoras afiliadas da Rádio Bandeirantes.

História 
Foi criada em 21 de setembro de 2010, na frequência que antes pertencia a antiga Rádio Foz. Com a instalação da emissora na fronteira, a rede passou a abranger também as cidades paraguaias e argentinas que fazem fronteira com o Brasil. Além disso, o Paraná passa a ser o estado que possui o maior número de afiliadas da rede, com oito emissoras, entre estações AM's e FM's.

A CBN Foz foi encerrada em 31 de julho de 2015, passando a se tornar uma emissora afiliada à Rádio Globo. A emissora estreou como Rádio Globo Foz em 1 de agosto de 2015. Em 17 de julho de 2017, a emissora deixou a afiliação com a Rádio Globo e lançou a Rede Comunicadora Iguassu (RCI), se afiliando com a Rádio Bandeirantes.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio do Paraná
Estações de rádio fundadas em 2010
Mídia de Foz do Iguaçu